Johan Petersson kan avse:

 Johan Petersson (skådespelare, 1700-talet)
 Johan Petersson (programledare), (född 1969), programledare, skådespelare och producent
 Johan Petersson (politiker), (1828–1902), politiker från Boestad
 Johan Petersson (handbollsspelare), (född 1973)

Se även
Johan Pettersson (olika betydelser)
Johannes Petri